L’agate est une pierre fine.

Patronyme 

 James Agate (1877-1947), un diariste et critique dramatique britannique.

Toponyme 
Agate peut aussi désigner :
 Agate, une zone non incorporée  située dans les comtés de Rolette et Towner, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Agate, fusée expérimentale française.

Abréviation 
AGATE est une abréviation qui peut désigner :
 AGATE (Atelier de Gestion de l'ArchiTEcture des systèmes d'information et de communication), un cadre d'architecture employé en France par la Direction générale de l'Armement pour la modélisation des architectures informatiques.

Voir aussi 
 Burmah Agate, un pétrolier
 Agate Fossil Beds National Monument, une vallée formée par la rivière Niobrara, dans le Nevada, aux Etats-Unis

Patronyme anglais